Víctor Pérez puede referirse a:

 Víctor Young Pérez (1911-1945), boxeador tunecino;
 Víctor Pérez Vera (1943-), ingeniero chileno, rector de la Universidad de Chile;
 Víctor Pérez Varela (1954-), abogado y político chileno;
 Víctor Hija de Perra Pérez (1980-2014), transformista y artista chilena;
 Víctor Manuel Pérez Ramos (1982- ), baloncestista español;
 Víctor Pérez Campos (1984- ), regatista español;
 Víctor Pérez Alonso (1988-), futbolista español.